Hugo Moutinho – ex calciatore portoghese
 João Moutinho – calciatore portoghese nato nel 1986
 João Moutinho – calciatore portoghese nato nel 1998
 Joaquim Moutinho – pilota di rally portoghese
 Pedro Moutinho – ex calciatore portoghese
 Thierry Moutinho – calciatore portoghese